Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Opportune :

 Le  est un destroyer de classe M de l’Amirauté. Il est lancé le 20 novembre 1915 et ferraillé en décembre 1923.
 Le  est un destroyer de classe O. Il a été lancé le 21 février 1942 et ferraillé en novembre 1955.
 Le  est un sous-marin de classe Oberon. Il a été lancé le 14 février 1964 et vendu en 1992.

Notes et références 

Opportune